Буши — фамилия.
 Буши, Альбан (род. 1973) — албанский футболист, нападающий, игрок сборной Албании.
 Буши, Джон (?—1399) — английский рыцарь.
 Буши, Нихад (род. 1973) — сирийский футболист, полузащитник, игрок сборной Сирии.
 Буши, Рон (1945—2021) — барабанщик группы Iron Butterfly.

Топонимы 
 Буши — деревня, Пушкиногорский район, Псковская область, Россия.
 Парк Буши — второй по величине парк из Королевских парков Лондона.
  — один из трёх городов неметрополитенского района Хартсмир в графстве Хартфордшир, Англия.